, pape de 885 à 891 ;
 , évêque d'Auvergne de 1053 à 1077.
, roi de Hongrie;
, prince de Moldavie.

Etienne 05